Aesch ist der Name mehrerer Schweizer Orte:
 Aesch BL, Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft
 Aesch LU, Gemeinde im Kanton Luzern
 Aesch ZH, bis 2001 Aesch bei Birmensdorf, Gemeinde im Kanton Zürich
 Aesch bei Neftenbach, Ort in der Gemeinde Neftenbach, Kanton Zürich
 Aesch bei Maur, Ort in der Gemeinde Maur, Kanton Zürich
 Aesch (Alp) oder Äsch, Alp im Urner Schächental

von Aesch ist der Familienname von
 Werner von Aesch (1927–2008), Schweizer Kabarettist und Chorleiter

Siehe auch:
 Aeschi
 Esch
 Ash